Николай Никифорович Зайко (1908 — 1991) — советский патофизиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР.

Биография 
Родился в 1908 году. Ученик А. А. Богомольца, М. М. Аничкова и Ю. С. Лондона. На протяжении 25 лет возглавлял кафедру патологической физиологии Киевского медицинского института. Был членом КПСС.

Умер в 1991 году. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище (старая часть).

Научная и общественная деятельность 
Был автором учебника «Патологическая физиология», который выдержал три издания. Создал научную школу в области изучения нервной трофики и нейродистрофического процесса.

Много лет был председателем Украинского научно-медицинского общества патофизиологов.

Награды 
Заслуженный деятель науки УССР. Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1981; за учебник «Патологическая физиология», опубликованный в 1977 году), премии имени А. А. Богомольца, награждён медалями Ф. Шиллера и Я. Пуркинье, многочисленными правительственными наградами, почетными званиями.

Источники 
 А. В. Атаман. Патологическая физиология в вопросах и ответах(рус.)

Родившиеся в 1908 году
Умершие в 1991 году
Похороненные на Байковом кладбище
Члены-корреспонденты АМН СССР
Члены КПСС